IAF kan syfta på:
 IAF – flygvapen Israeli Air Force i  Israel, se Israels flygvapen
 IAF – flygvapen India Air Force i Indien, se Indiens flygvapen
 IAF – en svensk statlig förvaltningsmyndighet, se Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen